T.C.Huang kan som auktorsförkortning betyda:

 Tseng-Chieng Huang
 Tseng Chieng Huang

Robotskapade auktorsförkortningar